elektroneurografia
 elektronystagmografia
 język angielski (kod ISO 639-3)
 ENG – skrót spółki akcyjnej Energa
 Eng Bunker